Черногубцево — деревня  в  Смоленской области России,  в Гагаринском районе. Население — 289 жителей (2007 год) . Расположена в северо-восточной части области  в 3  км к западу от Гагарина . Входит в состав Ашковского сельского поселения. До 1993 года находилась в колхозе "Ленинский путь", совместно с окружающими деревнями Горлово, Свищево, Стопчище, Шилово, Шарапово.

Экономика 
2 сельхозпредприятия (ЗАО «Заря», ЗАО «Агрофирма Родина»).

Известные люди 
18 июля 1923 года в деревне родился Герой Советского Союза, лейтенант,  командир взвода противотанковых ружей (ПТР) 109-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта - Румянцев А.С. .

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)